Gaucelmo, Gaucelm o Gaucelmus puede hacer referencia a:

 Gaucelmo (Conde), abuelo de Guillermo I de Tolosa.
 Gaucelmo de Rosellón (f. 834), conde de Rosellón (812-832), de Ampurias (817-832), de Conflent y de Rasés (828-832).
 Gaucelmo (Abad), abad y fundador de la alberguería de Foncebadón, siglo XI.
 Gaucelm Faidit (1170-1203), trovador medieval de Occitania.
 Gaucelme de Jean (f. 1348), cardenal francés, obispo de Albano.